Bjelajci je lahko:
 Bjelajci, Bosna in Hercegovina
 Bjelajci, Hrvaška